Качараба — українське прізвище. Відомі носії:

 Качараба Степан Петрович (1958—2022) — український історик, краєзнавець, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.
 Качараба Тарас Іванович ( 7 січня 1995 р., м. Жидачів, Львівська область) — український футболіст, захисник донецького «Шахтаря» та молодіжної збірної України.

Сторінки зі списками осіб з однаковим прізвищем